Hesperosaurus (qui signifie « lézard de l'ouest », du grec classique, ἕσπερο-/hespero- « de l'ouest » et σαυρος/saurus « lézard ») est un genre éteint de dinosaures herbivores stégosauriens ayant vécu du Kimméridgien au Tithonien, deux étages du Jurassique supérieur, il y a environ 155,7 à 150,8 millions d'années et dont les fossiles ont été trouvés dans l'état du Wyoming aux États-Unis. Ils proviennent de la partie inférieure de la formation de Morrison, et par conséquent un âge un peu plus ancien que les stégosaures « classiques » de Morrison.

La validité du genre est remise en cause par plusieurs paléontologues qui le considèrent comme un Stegosaurus sous le taxon Stegosaurus  mjosi.

Découverte et espèce 

Il fut décrit en 2001 par Kenneth Carpenter, Clifford A Miles et Karen Cloward, qui choisirent le nom du fait de sa localisation, l'Ouest des États-Unis. Un crâne pratiquement complet et la plupart du squelette furent découverts. La seule espèce connue est Hesperosaurus mjosi. Il est présent dans la zone stratigraphique 1 de la formation de Morrison.

Susannah Maidment et son équipe ont proposé en 2008 que Hesperosaurus devrait être considéré comme un synonyme de Stegosaurus ; Hesperosaurus mjosi devenant Stegosaurus mjosi.

Description 
Hesperosaurus est un genre de stégosauridés, qui possédait des plaques alternées sur le dos et des pointes sur sa queue. Les plaques sur son dos n'étaient pas aussi hautes, mais plus larges que celle de son cousin le Stegosaurus. Il possédait un crâne plus court et plus large que celui du stégosaure et semble plus proche de Dacentrurus.

Hesperosaurus mjosi mesurait  de long et pesait .

Classification 
Les analyses cladistiques réalisées en 2009 et 2010, respectivement par Octávio Mateus  et   montrent des résultats similaires et aboutissent à un cladogramme simplifié des stégosauriens.

Pour ces auteurs Hesperosaurus mjosi est une nouvelle espèce de Stegosaurus qui prend alors le nom binominal de Stegosaurus mjosi et, avec les deux autres espèces de Stegosaurus, forment la sous-famille des Stegosaurinae :

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Liens externes 
 Stegosauria

Références taxinomiques 
 considéré synonyme de Hesperosaurus Carpenter et al. 2001
 - synonyme : Stegosaurus mjosi

Notes et références 
 

Nomen dubium
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ornithischien (nom scientifique)
Dinosaure du Jurassique
Animal du Jurassique supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Stegosauria
Taxon fossile décrit en 2001